Aspro Parks es una empresa de ocio española, fundada en octubre de 1991, que opera múltiples parques acuáticos, delfinarios, acuarios, zoológicos y parques de atracciones por toda Europa. Su sede oficial se encuentra en Madrid.

Enlaces externos 

Empresas fundadas en 1991